Mokresh kan syfta på:

Bulgarien 

 Mokresj (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Vltjedrm, 
 Mokresj (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Veliki Preslav,

Nordmakedonien 

 Mokresj (Koselska Reka), Ohrid,